Гарисса — означает следующее:

 Гарисса — город в Кении.
 Гарисса (округ) — округ в Кении.
 Гарисса (аэропорт) — аэропорт города Гарисса.